Scalaire, adjectif ou nom commun, renvoie à la notion d'. Il prend un sens particulier dans divers domaines.

Sciences et techniques

Biologie 
 Le scalaire (Pterophyllum scalare) est un poisson de la famille des cichlidés.
 Le scalaire (Epitonium clathrus) est un mollusque gastéropode marin de la famille des épitoniidés.

Informatique 
 Un processeur est dit scalaire s'il ne traite qu'une seule donnée à la fois. Il est superscalaire si, grâce à son architecture parallélisée, il est capable d'en traiter plusieurs. Les processeurs scalaires sont parfois mis en opposition avec les processeurs vectoriels. Pour plus de détails, se référer aux articles suivants : pipeline (architecture des processeurs), Processeur superscalaire, Processeur vectoriel.
 On parle aussi de valeur ou de variable scalaire pour désigner une valeur ou un contenant destiné par son type à contenir une valeur atomique. On oppose valeur atomique à valeur composite. Un entier, un nombre flottant sont des valeurs atomiques. Un tableau ou une table associative sont des valeurs composites. Une valeur composite est une structure de données composée récursivement ou non de valeurs scalaires. Une chaîne de caractères peut être considérée comme un tableau ou une valeur scalaire selon le langage de programmation.

Mathématiques 
 Un scalaire est un élément de l'anneau de base d'un module ou du corps de base d'un espace vectoriel. C'est souvent un nombre réel ou complexe.

Physique 
 Une quantité scalaire est une quantité pouvant être décrite par un nombre et l'unité correspondante.

Sciences humaines et sociales 
 Une démarche multiscalaire a pour but de comprendre l'organisation et l'aménagement d'un territoire en l'étudiant à différentes échelles : mondiale, continentale, nationale, régionale, locale par exemple. Ce raisonnement s'inscrit dans une logique d'analyse particulièrement chère aux géographes.

Voir aussi

Articles connexes 
 Multiplication scalaire
 Multiplication par un scalaire
 Produit scalaire
 Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés